

Persone
 Christian Wegmann – ex ciclista su strada e dirigente sportivo tedesco
 Fabian Wegmann – ex ciclista su strada tedesco
 Jürgen Wegmann – ex calciatore tedesco
 Sylta Fee Wegmann – attrice tedesca
 Uwe Wegmann – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Valentin Wegmann – ex cestista svizzero

Altro
 Krauss-Maffei Wegmann – azienda della Germania attiva nei settori degli armamenti e della meccanica pesante
 Treno Henschel-Wegmann – treno direttissimo veloce non stop delle Deutsche Reichsbahn